Efrem II (metropolita kijowski)
 Efrem II (patriarcha Gruzji)